Alessio IV Angelo – imperatore bizantino.
 Alessio IV di Trebisonda – imperatore trapezuntino.